Djemaï peut désigner :
 Djemai Family ;
 Abdelkader Djemaï ;
 Mohamed Djemaï ;
 Nasser Djemaï.